Bozorgābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bozorgābād (ort i Västazarbaijan), 
 Bozorgābād (ort i Yazd), 

Robotskapade Iranförgreningar